Алексе́й Серге́евич Юри́щев (род. 20 октября 1978, Новомосковск, Тульская область) — российский футболист, защитник и полузащитник; тренер.

Карьера 
Первой профессиональной командой Юрищева стал «Луч», впоследствии реорганизованный в фарм-клуб тульского «Арсенала». После года выступлений за главную команду «оружейников» заключил долгосрочный контракт с московским «Торпедо». В элите российского футбола провёл лишь один матч. В игре со столичным «Динамо» (1:1) в «Лужниках» Юрищев вышел на замену на 56-й минуте вместо Константина Зырянова, а через 22 минуты был заменён Максимом Аристарховым.

В последующие годы выступал в Туле, Екатеринбурге, Новомосковске, Донском, Лобне, Серпухове и Калуге. В 2012 году играл в первенстве Тульской области за СКА из посёлка Каменецкий.

Окончил Тульский государственный университет (2000).

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 Алексей Юрищев: В «Арсенале» я играл грубо от недостатка опыта «Спорт-Экспресс», 18 января 2001.

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Тула
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Лобня»
Игроки ФК «Звезда» Серпухов
Игроки ФК «Калуга»
Футбольные тренеры России
Выпускники Тульского государственного университета